«Ру́сские ха́керы» () — интернет-мем, стереотип<ref name="Гневэк">Гневэк О. В., Мусийчук М. В. Психолингвистические способы формирования русофобии в современном мире и социальные последствия их реализации // Образ России в условиях информационной войны конца XX — начала XXI в. Тенденции обновления политического дискурса. Материалы международной научной конференции. Под редакцией С. Г. Шулежковой. 2017 — С. 292—306.</ref>, понятие, получившее распространение в международной политической риторике после избрания в 2016 году Дональда Трампа президентом США и связанного с этим скандала вокруг обвинений России во вмешательстве в президентские выборы в США.

 История появления 
В канадских средствах массовой информации (СМИ) ещё в 2012 году содержались упоминания о «русских хакерах» в связи с похищением более 6,5 миллионов пользовательских паролей в социальной сети для поиска профессиональных контактов «LinkedIn». По мнению канадских СМИ, «пароли были отправлены на российский сайт хакеров с просьбой помочь взломать коды». В 2014 году для «русских хакеров» в канадских СМИ появляется новая характеристика: возможная связь с правительством.
 
В американских СМИ 31 июля 2016 года появилось заявление кандидата в президенты США Хиллари Клинтон о кибератаках на штаб демократической партии. Клинтон открыто обвинила российские спецслужбы в хакерских нападениях в целях оказания помощи Дональду Трампу.

Понятие «русские хакеры» окончательно закрепилось в политической риторике после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 2016 года и связанного с этим скандала вокруг предполагаемого вмешательства в них России. Вслед за США в кибератаках Россию обвинили Германия, Франция, международные структуры WADA, ОБСЕ и другие. Большинство западных стран выразило уверенность в «успехе» российских хакеров и в том, что «они не остановятся на этом».

 Лингвистический анализ 
Англоязычная лексема «хакер» пополнила лексический состав многих языков и стала интернациональной. В английском языке слово «hacker» образовано от глагола «to hack» посредством интернационального суффикса -er. «To hack» означает «рубить, разрубать, надрубать», в переносном значении — «понимать», и в этом контексте оно соотносимо с русскими сленговыми глаголами «врубаться» и «сечь». Первым формируется значение, связанное с высоким профессионализмом хакера, затем — с получением незаконного доступа. В более позднем толковании понятия «хакер» на первом месте стоит стремление преодолеть систему защиты, отчётливо выражается его отрицательная коннотация.

Слово «хакеры» в сочетании с адъективом «русские» получает огромную псевдообъяснительную силу, о которой пишут и говорят многие политологи, журналисты и блогеры. По этой причине намечается метонимическое расширение семантики термина «хакеры». Поскольку истинная деятельность хакеров неясна для большинства людей, словом обозначаются уже не только специалисты по компьютерным взломам, а и собирательно все спецслужбы. Семантика слов проявила способность к расширению при употреблении в политическом дискурсе, подверженность особым метафоризации и метонимизации, присущим информационному обществу — отождествлению политических процессов с принципами работы компьютерной техники.

Словосочетание «русские хакеры» приобретает фразеологическую устойчивость, проявляя себя национально маркированной лингвокультуремой наряду с такими, как матрёшка, самовар, русский медведь, водка, «Калинка-малинка» и т. п.

 Оценки 
Исследователь Лягина В. А. пишет, что «русские хакеры» стали первым и пока единственным российским высокотехнологичным брендом, созданным западными СМИ. Автор Иванова А. Д. определяет «русских хакеров» самым распространённым стереотипом о русских в СМИ США в период с 2016 года.

Руководитель отдела аналитики и исследований компании Крибрум Артём Курицын в 2020 году в Газете.ру выразил мнение, что в российском интернете мем «русские хакеры» воспринимается примерно как «британские ученые»: «увидел — и сразу на смех пробивает». В то же время, считает автор, в зарубежном сегменте «русские хакеры» — это «ужас», создающий у пользователей социальных сетей особый вид киберфобии, к которому «на полном серьезе привязаны такие понятия, как опасность, вмешательство, а с недавних пор — ещё и подстрекательство к бунту» .

 Примечания 

 Литература 
 Герасименко И. Е., Гончарова Н. Н. «Перезагрузка», «Перегрузка» и «Русские хакеры»: лексика информационных технологий в политическом дискурсе. // Мир русского слова. — № 4. 2018. — С. 38-44. — ISSN: 1811—1629
 Лягина В. А. «Русские хакеры» в канадских СМИ (2012—2017 гг.) // Развитие Северо-Арктического региона: проблемы и решения в гуманитарной сфере: материалы научной конференции профессорскопреподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова / сост. Л. Ю. Щипицина; Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова. — Электронные текстовые данные. — Архангельск: САФУ, 2018. — 239 с. — ISBN 978-5-261-01341-9
 Мещерякова В. Г. Информационная война, развернутая в иностранных СМИ против России на примере «участия» РФ в хакерских атаках во время выборов президента США в 2016 году // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. — Т. 14. № 11 (368). — 2018. — С. 2149—2161. — ISSN: 2073—2872

 См. также 
 Русские веб-бригады

 Ссылки 
 Эксперты назвали образ «русских хакеров» орудием информационной войны против РФ // Lenta.ru, 5 июня 2020
 Александр Плющев.'' Комментарий: Главное — лишь бы не было кибервойны // Deutsche Welle, 15 декабря 2020
 Эксперт: «русские хакеры» — главное средство информационной борьбы против РФ // Газета.ру, 05 июня 2020
 Ложь взаправду. Главную «пугалку» 90-х о «русской мафии» сменил миф о всесильных «русских хакерах» // Независимая газета, 05 июня 2020

Стереотипы
Российско-американские отношения
Хакеры
Клише и тропы, связанные с русскими и Россией
Интернет-мемы, появившиеся в 2016 году
Интернет-мемы России